Fémlemez
lemez: a gombák kalapjának része
hanglemez
nagylemez (zenei album)
középlemez
kislemez
kéreglemez (tektonikai lemez, kőzetlemez)
csíralemez entoderma (orvosi)
csíralemez mesoderma (orvosi)
csíralemez ectoderma (orvosi)

Lásd még:
merevlemez („winchester”)
hajlékonylemez („floppy”)
CD
DVD

lemezmeghajtó (számítástechnika)
lemezlovas (könnyűzene)
lemezpénz (numizmatika)
lemeztektonika (földtan)